Branitz steht für:
 Branitz (Cottbus), einen Ortsteil von Cottbus mit dem Branitzer Park
 Branitz Nord, Wohnplatz von Branitz
 Branitz Süd, Wohnplatz von Branitz
 Branitzer Siedlung, Wohnplatz von Sandow, Ortsteil der Stadt Cottbus
 Branice, Dorf und Landgemeinde in der polnischen Woiwodschaft Oppeln
 Branice (Tschechien), Gemeinde im Okres Písek, Tschechien
 Moravské Bránice (Mährisch Branitz), Gemeinde in Tschechien
 Nové Bránice (Deutsch Branitz), Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Branice (Begriffsklärung)